Дохар:
 Дохар — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дохар — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Дакка.